San Antonio je lahko:

 San Antonio, Teksas - mesto v Teksasu, ZDA
 San Antonio Spurs, košarkarski klub v ligi NBA
 razred San Antonio - razred amfibijskoizkrcevalnih platform ameriške Vojne mornarice

Glej tudi 
 Antonio